Вале́рий Арка́дьевич Оси́нский (род. 8 июня 1963, Александров, Владимирская область) — писатель и литературовед.

Биография 
Окончил Кишинёвский государственный педагогический институт им. И. Крянгэ в 1984 году и Литературный институт имени А. М. Горького в 1997 году. В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию «Идейно-творческая эволюция Л. Леонова от „Вора“ к „Пирамиде“ (Сравнительно-типологический анализ двух романов)». Член Московской организации Союза писателей России с 1997 года.

После окончания педагогического института служил в армии. Мастер спорта, офицер запаса, работал реставратором, инструктором Спорткомитета, тренером, механиком рефсекции, корреспондентом газет.

В настоящее время живёт в городе Чехове Московской области.

Семья 
Жена - Осинская Наталья Евгеньевна (1965-2021)

Литературная деятельность 
Первый рассказ «Агитатор» Валерий Осинский опубликовал в 1988 году в молодёжном журнале «Горизонт». С 1988 по 1992 годы в региональных журналах выходят его рассказы и повести. С 1994 года Валерий Осинский живёт в Москве.

В 1995 году в издательстве «Голос» выходит повесть студента последнего курса Литературного института Валерия Осинского «Квартирант». Книгой молодого автора заинтересовались издательства Франции, Болгарии и Китая.

В 1997 году Валерий Осинский публикует в журнале «Октябрь» рассказ «Гость», где тема сострадания и христианского всепрощения прозвучала глубоко и проникновенно. В 2006 году «Роман-газета» публикует повесть Валерия Осинского «Ужиный угол», в которой автор поднимает вопрос о самостоятельном пути современной России на дорогах всеобщей истории; об ответственности каждого человека перед обществом за свои поступки, где мерилом их неизменно остаются христианские ценности.
В своем исследовании «Поколение 90-х и двадцатилетние. Типологические черты литературного направления». А. Ю. Мережинская пишет: "В творчестве «поколения 90-х» находим отнюдь не только критику «отцов», но и серьёзное (не ироничное) использование опыта предшественников, причём даже в самом неожиданном плане — реализации матрицы героического характера, что, казалось бы, не могло произойти в условиях негероической современности. Примером могут служить «Омон Ра» В. Пелевина, «Ужиный угол» В. Осинского. Если герой Пелевина действует в иронически интерпретированном советском контексте, сохраняя при этом стремление к подвигу, личную твердость, готовность к самопожертвованию во имя высокой идеи, то герой «Ужиного угла» помещен в современные реалии дикого капитализма и смоделирован на основе образцов повестей о Великой Отечественной войне. Повесть Осинского органично вписывается в ряд современных произведений(причём не только литературных, но и кинематографических -фильмы «Ворошиловский стрелок», «Любить по-русски» и др.), в которых изображено жестокое противостояние личности и сильных мира сего, антигуманного социального контекста. Особенность заключается в изображении мировосприятия молодого героя, акцентировании внимания на твердых личностных основах не старших поколений, имевших за плечами славное прошлое, а молодых, сформировавшихся в эпоху кризиса и живущих в атмосфере безвременья. Спокойный мужественный пафос реалистической повести Осинского, как и постмодернистская игра Пелевина, не имеют ничего общего с, якобы, «претензией к „отцам“, которую приписывает критика „поколению 90-х“. Напротив, очевидны противоположные интенции: стремление к созданию своей идеологии, ориентация на традицию, отыскивание позитива в духовном и художественном опыте предшественников».

В следующем 2007 году журнал «Москва» публикует повесть Валерия Осинского «Чужой сын». Газета «Взгляд» пишет о его работе: «Это частная история, положенная в основу повести, и вместе с тем метафора. Русские в бывших союзных республиках, оказались чужими детьми своего государства, чужие они и для своих соотечественников». Повесть номинируется на Бунинскую премию 2008 года. В том же году журнал «Москва» публикует повесть Валерия Осинского «Верность», где автор снова решает непростые нравственные задачи с позиций христианского мировоззрения. Редакцией журнала «Москва» повесть «Верность» выдвигалась на соискание Шукшинской премии.

В конце февраля начале марта 2011 года началась подготовка публикации рукописи романа «Предатель» в журнале «Москва» № 7 и 8. Рукопись для чтения затребовал главный редактор журнала Леонид Иванович Бородин. В конце апреля 2011 года роман «Предатель» по идеологическим соображениям был снят с публикации. Ситуация с публикацией повторила ситуацию, описанную в романе. http://jinlib.tverlib.ru/2012/07/blog-post_8195.html 

Летом 2011 года в интернет-журнале «Перемены» был опубликован роман Валерия Осинского «Предатель»  — религиозно-политический роман в четырёх частях. В 2012 году «Москва» публикует журнальный вариант «Предателя». В том же году «Предатель» выходит отдельной книгой в издательстве «Э.РА».

«…Надо повторить, что роман Осинского — многослойный. В том числе и в непосредственном смысле слова: это — двойной роман. Роман, вложенный в роман. Один роман относится ко временам библейским. Другой проецирует библейские события в наше время. Прием этот хорошо известен, и он может вызвать эффекты поистине магические (первый же пример, который приходит тут на ум, это, конечно же, „Мастер и Маргарита“, текст, который зажил своей отдельной жизнью, текст, вокруг которого сложилась целая мифология, культ). В основе этого магического приема — осознанное заземление современного сюжета мифологическим» — написал о «Предателе» Глеб Давыдов.http://www.peremeny.ru/blog/8280

«Ориентированная на скорейшие продажи аннотация врет — это не детектив. Конечно, в целях постмодерна автор использует Булгакова. В целях снискания коммерческого успеха — Дэна Брауна. Связующим звеном служит постмодернист Умберто Эко» — пишет веб-издание «Литис». http://www.litis.org/knigoobozrenie/den-braun-kak-znamya-russkoy-intelligentsii.html

Роман вызвал читательский интерес. Встреча читателей с автором «Предателя» состоялась в интеллект-центре в Москве. http://chehov-new.ru/news/kultura/navstrechu-chitatelyu.html  В отделе читальных залов Ульяновской областной научной библиотеки имени В. И. Ленина на очередном заседании клуба «Литературные четверги» состоялось обсуждение романа Валерия Осинского «Предатель». http://www.mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=266519

В конце 2014 года в журнале «Москва» опубликована повесть Валерия Осинского «Ильин день». «Валерий Осинский - один из немногих современных писателей, который, о чём бы он ни писал, всегда придерживается гражданской тематики, выбирая актуальные, наболевшие темы. Так, его новая повесть «Ильин день» поднимает целый пласт проблем – тут и несовершенство нашего законодательства, и коррупция чиновников, и детская беспризорность… ...Повесть написана по следам реальных событий, благо, что подобных историй в нашей стране хватает. Валерий Осинский не преувеличил, когда в его повести представители властей и изъясняются на полууголовном языке, и методы для достижения своих целей применяют непорядочные и недопустимые. При этом многие из них искренне думают, что несут людям благо,  ну а возможность получения больших денег значительно активизирует отрицательные черты характеров» - отмечается в рецензии на повесть в информационном бюллетене «ЛитГид» http://jinlib.tverlib.ru/2015/03/blog-post.html 

В следующем 2015 году в журнале «Москва» Валерий Осинский публикует короткий цикл рассказов «Русские мальчики», в который вошли рассказы «Рапана» и «Ваня». Автор продолжает тему, начатую в повести «Чужой сын» о детях на войне. На этот раз он одним из первых говорит о детях на войне в Донбассе.

Книги 
 «Квартирант» — М.: Голос, 1995. ISBN 5-7117-0342-0
 «Предатель» — М.: Э. РА, 2012. ISBN 978-5-905693-32-8
 «Ужиный угол» — Altaspera Publishing & Literary Agency Published, 2013. ISBN 9781300719915
 «Предатель» — Altaspera Publishing & Literary Agency Published, 2013. ISBN 9781300764687
 «Квартирант»— Altaspera Publishing & Literary Agency Published, 2014. ISBN 9781312607767
 «Большой стиль журнала "Москва"»: в 2 т. — М.: Издательство журнала «Москва», 2014. ISBN 978-5-89097-094-7
 «Книга желаний, или Нераскрытые тайны «золотого века» советской архитектуры» — М.: Родина, 2022. ISBN 978-5-00180-591-5

Основные публикации 
 «Гость», рассказ — Октябрь (1997 — № 12)
«Динамика развития художественных образов в романах Л. Леонова "Вор" и "Пирамида"», статья — Вестник Литературного института им. Горького (2002 — № 2) ISBN 5-7060-0046-8

 «Превращения Леонида Леонова» , статья — Литературная учёба (2003 — книга первая) ISSN 0203-5847
 «Ужиный угол», повесть — Роман-газета (2006 — № 11) ISSN 0131-6044 9 770131 604002
 «Чужой сын», повесть — Москва (2007 — № 12) ISSN 0131-2332
 «Верность», повесть — Москва (2008 — № 8) ISSN 0131-2332
 «Виктор Пелевин и эффект Пустоты», статья  — Точка зрения — Lito. Ru (2011 — № 3) http://lito.ru/text/73578 
 «Племянники Пелевина и творчество Валерия Былинского», статья — Топос, http://www.topos.ru/article/literaturna
 «Предатель», роман   — Перемены (Peremeny.Ru, 2011)
 «Расчет», рассказ — Перемены (2012 — март) http://www.peremeny.ru/blog/11140 
 «Предатель», роман (журнальный вариант) — Москва (2012 — № 6, 7) ISSN 0131-2332 http://www.moskvam.ru/zhurnal/zhurnal_arhive/list_arhive/?age=2012&mount=06
 «Сетература», статья — Москва (2012 — № 11)ISSN 0131-2332. http://www.moskvam.ru/author_public
«Читая "Немцев" Александра Терехова» статья —Топос (30.072013 ) http://www.topos.ru/article/literaturnaya-kritika/chitaya-nemcev-aleksandra-terehova 

 «"Национальный бестселлер" о чиновниках», статья  — Москва (2013 — № 8) http://www.moskvam.ru/publications/publication_953.html 
 «Крыса», рассказ — Перемены (2014 — сентябрь) http://www.peremeny.ru/blog/17239 
 «Ильин день», повесть — Москва (2014 — № 12) https://moskvam.ru/publications/publication_1216.html
 «Русские мальчики», рассказы — Москва (2015 — № 6) http://www.moskvam.ru/publications/?author=94 
«Мент», рассказ — Топос (12.05.2020) https://www.topos.ru/article/proza/ment-rasskaz-iz-seriirusskie-malchiki 
«Владислав Артёмов:правда Ерошки Бубенцова», статья — Литературная Россия (№2020/ 7, 27.02.2020) https://litrossia.ru/item/vladislav-artjomov-pravda-eroshki-bubencova/
«Особое мнение Михаила Попова», статья — Литературная Россия (№2020/ 9, 12.03.2020) https://litrossia.ru/item/osoboe-mnenie-mihaila-popova/
«Самозванец», повесть — Москва (2022 - №2) https://moskvam.ru/publications/publication_2714.html
«"Рождение" Алексея Варламова»,  статья — Литературная Россия (№ 2022 / 32, 18.08.2022) https://litrossia.ru/item/rozhdenie-alekseya-varlamova/
«Биографический "детектив" Павла Басинского», статья — Москва (2022  — № 10) https://moskvam.ru/publications/publication_2893.html

Награды 
 Повесть «Чужой сын» вошла в длинный список Бунинской премии в 2008 году. http://www.rus-shake.ru/menu/news/5245.html 
 Роман «Предатель» вошёл в длинный список Бунинской премии в 2013 году.http://www.mosgu.ru/press-tsentr/news_science/detail.php?ID=27436 В 2016 году роман "Предатель" стал третьим финалистом Международной литературной премии им. И. А. Гончарова в номинации "Мастер литературного слова". http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/stali_izvestny_laureaty_i_finalisty_mezhdunarodnoy_literaturnoy_premii_imeni_ia_goncharova_2016_goda/ 
 Повесть «Ильин день» вошла в короткий список Бунинской премии 2015. http://ilinskiy.ru/activity/public/bunin/2015/shortlist.php   и в длинный список литературной премии Ясная поляна 2015 в номинации «Детство. Отрочество. Юность».http://www.yppremia.ru/novosti/yasnaya_polyana/
 Цикл рассказов «Русские мальчики» вошёл в длинный список литературной премии Ясная поляна 2016 в номинации «Детство. Отрочество. Юность» http://www.biblio-globus.ru/inter_analytics.aspx?id=3188
 Повесть «Самозванец» стала лауреатом литературного конкурса «Подвиг верных» (2021) https://rusorel.info/nagrazhdenie-pobeditelej-literaturnogo-konkursa-podvig-vernyx/ 

 Награждён медалью «За верное служение отечественной литературе. 55 лет Московской городской организации Союза писателей России».(2009)
 Награждён медалью «М. Ю. Лермонтов. 1814—1841» (2014)
 Награждён медалью «За верное служение отечественной литературе. 60 лет Московской городской организации Союза писателей России»(2014)
 Наградным знаком «Союз писателей России. В честь 60-летия Московской городской организации Союза писателей России» (2014)

Интервью 
Интервью  проекту «Неудобная литература», 2011 http://www.peremeny.ru/blog/8894 

«Через тернии к читателю», 31 августа 2012 https://www.youtube.com/watch?v=xr13ygOVcoI 

«Московский литератор рассказал ульяновцам, что такое предательство». ГТРК "Волга". 7.12.2012 http://ulyanovsk.rfn.ru/rnews.html?id=5019  https://www.youtube.com/watch?v=K650DxMZZ-A 

Награждение победителей литературного конкурса «Подвиг верных» https://rusorel.info/nagrazhdenie-pobeditelej-literaturnogo-konkursa-podvig-vernyx/

Самые шокирующие гипотезы Венгрия:куда качнется горошина (20.10.2022) https://yandex.ru/video/preview/15871416804524399457

У нас в гостях Валерий Осинский https://www.biblio-globus.ru/event/84

Примечания

Ссылки 
 Книги Валерия Осинского в библиотеке Чикагского университета. https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/Search/Results?type=StandardNumbers&lookfor=813222687
 Книги Валерия Осинского в библиотеке университета Северной Каролины Чапел-Хилл. http://search.lib.unc.edu/search?N=0&Nty=1&Ntk=OCLCNumber&Ntt=813222687
 Книги Валерия Осинского в библиотеке Гарвардского Колледжа.http://lms01.harvard.edu/F/6UVTB96YTX41MF15RYSBVD1TN33X9Y33D89SGLC44Y7NVG6RV3-32295?func=find-b&amp=&amp=&find_code=kon&request=ocn813222687&pds_handle=GUEST
 Книги Валерия Осинского в библиотеке Стэнфордского университета. http://www.worldcat.org/title/predatel-roman/oclc/813222687&referer=brief_results
 Точка зрения — Lito. Ru — Валерий Аркадьевич Осинский — «Виктор Пелевин и эффект пустоты» 
 Богатырёв В. Г. Колокольным голосом Петра Алешкина (Вместо творческого портрета). // Предпринимательство. 1996. № 6. с. 140—144. ISSN 0869-7051
 Беляков С. Геополитика . // Взгляд, деловая газета. 2008. 22 февраля.
 Малышев И. Читайте на здоровье. // Октябрьские вести. 2006. № 29 (200). С. 5.
 А. Ю Мережинская. Поколение 90-х и двадцатилетние. Типологические черты литературного направления.//РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ИССЛЕДОВАНИЯ. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. ВЫПУСК XIII. Киев — 2009 УДК 821.1Б1.09(082)ББК 83.3(2РОС=РУС)я43 217.118.66.81 12:21, 14 января 2012 (UTC)
 Тарасова Е. Срок дожития, или начало Новой эпохи. // Независимая газета. 2009
 Гапошкина Н. В. Немного о любви. Литературный ЭТНОперекресток. Выпуск 1, Екатеринбург. 2009. С. 23
 Чехов сегодня: Навстречу читателю. 14 ноября 2012.http://www.chehov-new.ru/columns/kultura/news/navstrechu-chitatelyu.html
 Осинский, Валерий Аркадьевич  в «Журнальном зале»
 Осинский, Валерий Аркадьевич  в каталоге «Библус»
 Валерий Осинский. Предатель.// Представляем = Рекомендуем. Партнёрский проект библиотек Тверской области http://jinlib.tverlib.ru/2012_07_01_archive.html 
 Дэн Браун как знамя русской интеллигенции/ЛИТИС http://www.litis.org/knigoobozrenie/den-braun-kak-znamya-russkoy-intelligentsii.html
 В Ульяновском клубе «Литературные четверги» обсудят роман «Предатель». АиФ. 26 ноября 2012 http://www.ul.aif.ru/culture/news/57505 
 Обсуждение романа В. Осинского «Предатель». Клуб «Литературные четверги». Приволжский федеральный округ. 7 декабря 2012. http://www.mkrf.ru/press-tsentr/novosti/region/detail.php?id=266519
 Обсуждение романа В. Осинского «Предатель». Клуб «Литературные четверги». Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. 9 декабря 2012. http://www.ulmincult.ru/196/53/1106/2857/2908.html

Выпускники Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Члены Союза писателей России